Plenos poderes puede referirse a:
Los poderes diplomáticos de un plenipotenciario (Jus legationis).
Los poderes excepcionales que se conceden a un gobernante, habitualmente mediante leyes de plenos poderes:
Ley austro-húngara de plenos poderes, de 14 de julio de 1917.
Ley italiana de plenos poderes, de noviembre de 1922, que dotó a Mussolini de plenos poderes.
 Ley alemana de plenos poderes, de 24 de marzo de 1933, que dotó a Hitler de plenos poderes.
 Leyes españolas de plenos poderes (de 29 de septiembre de 1936, 30 de enero de 1938, 8 de agosto de 1939 y 14 de julio de 1972), que dotaron a Franco de plenos poderes.
 Leyes francesas de plenos poderes:
 Ley francesa de plenos poderes (1940), de 10 de julio de 1940, que dotó a Pétain de plenos poderes.
 Ley francesa de plenos poderes (1958), de 3 de junio de 1958, que dotó a De Gaulle de plenos poderes
Pleins pouvoirs, libro antisemita de Jean Giraudoux.

Notas